Brückenhof steht für:
 ein Wohnplatz in der Ortsgemeinde Hellenhahn-Schellenberg im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz
 ein Wohnplatz in der Ortsgemeinde Niedergeckler im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 eine Hofanlage in Oberdollendorf, einem Ortsteil der Stadt Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Brückenhofmuseum
 eine Großsiedlung in Oberzwehren, einem Stadtteil von Kassel in Hessen
 ein historisches Vorwerk von Trzemeszno Lubuskie in der Woiwodschaft Lebus in Polen